Kyle Seager (1987-), joueur de baseball américain,
 Richard Seager, climatologue,
 Robert Seager, historien,
 Sara Seager (1971-), astronome canado-américaine.